

Червени Камень — село, громада в окрузі Ілава, Тренчинський край.
 Червений камінь — замок у окрузі Пезінок Братиславського краю.